Venizelos steht für:

 El. Venizelos, Personenfährschiff
 Flughafen Athen-Eleftherios Venizelos

Venizelos ist der Familienname folgender Personen:
 Eleftherios Venizelos (1864–1936), griechischer Politiker und Staatsmann
 Evangelos Venizelos (* 1957), griechischer Politiker
 Sophoklis Venizelos (1894–1964), griechischer Politiker, Ministerpräsident
 Vassilis Venizelos (* 1977), Schweizer Politiker (Grüne)